Marcolina Constância da Silva mais conhecida como Gaiacú Satu era casada com José Maria dos Santos mais conhecido como Alufá Salú de origem nigeriana e ascendência muçulmana originária de Lagos, na Nigéria, provavelmente de nação nagô chegaram à Bahia por volta de 1830. 

Manoel Nascimento Silva, o Gibirilo era muçulmano (malê), segundo sua sobrinha neta Ivone Silva da Paixão neta de Satu (foi priora da Irmandade do Rosário dos Pretos das Portas do Carmo) suspeita que ele frequentava Ile Axé Opo Afonja, em São Gonçalo do Retiro e fazia questão da família na Irmandade do Rosário dos Pretos, Sociedade Protetora dos Desvalidos, instituição fundada em 1832. 
 

Gaiacús